Кнехт, Кнехты:
 Кнехт (морской термин) (чаще мн.ч. «кнехты», устар. кнек; от ) — парная тумба с общим основанием на палубе судна или на причале для крепления тросов.
 Кнехт (крепостной) (от ) — крепостной в средневековой Германии.
 Кнехт (от ) — наемный пехотинец незнатного происхождения в ряде стран средневековой Европы.
 Кнехт (Прибалтика) (от ) — батрак, безземельный крестьянин в Прибалтийском крае Российской империи.

Фамилия 
Кнехт () — немецкая фамилия.
Известные носители
 Кнехт, Уильям (1930—1992) — американский гребец.
 Кнехт, Ханс (1913—1986) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кнехт, Юстин Генрих (1752—1817) — немецкий композитор, органист и капельмейстер.

Персонажи
 Кнехт Рупрехт — персонаж, который ходит вместе с немецким Санкт-Николаусом и наказывает непослушных детишек.
 Йозеф Кнехт — главный герой книги Германа Гессе «Игра в бисер».

 Имя
 Данлап, Кнехт () — американский психолог.